Шари́ф Хамаюни́ Мухамма́д (21 марта 1990, Махачкала, СССР) — российский и афганский футболист, полузащитник и защитник.

Биография 
Отец — выходец из Кабула. Во время афганской войны 1979—1989 годов в 1985 году он отправился на учёбу в Махачкалу, где познакомился с местной девушкой, на которой впоследствии женился, принял гражданство России и остался в Махачкале.

Учился в Махачкале в школе № 50. С детства увлекался футболом, в 2006 году поступил в ДГПУ, на отделение физической культуры.

Клубная карьера 
Воспитанник дагестанского футбола. В 2007 году выступал за любительский клуб «Динамо» Махачкала. В 2010 году попал в заявку молодёжного состава «Анжи». Впервые в заявку на матч российской Премьер-лиги Мухаммад, вследствие многочисленных травм в команде, попал 4 июля 2010 года в выездном матче против петербургского «Зенита», однако тот матч он провёл на скамейке запасных. Дебют в матчах Премьер-лиги состоялся в Москве, где «Локомотив» принимал «Анжи», Мухаммад на 88 минуте матча вышел на замену Николаю Жосану. 22 июля 2016 года попал в заявку клуба «Спартак-Нальчик» на первенство ФНЛ. В августе 2017 года подписал контракт с клубом высшего эшелона чемпионата Швеции «Эскильстуна».

24 января 2018 года подписал контракт до конца сезона с кипрским клубом «Кармиотисса».

19 декабря 2019 года подписал контракт с клубом «Мазия», где участвовал с командой в Кубке АФК и стал чемпионом Мальдив.

13 ноября 2020 года подписал контракт с клубом из Индии «Гокулам Керала». 14 января 2021 года дебютировал в матче 2-го тура чемпионата против «Пенджаба», проведя на поле весь матч.В 2021 году Гокулам Керала стал чемпионом Ай-лиги.В августе 2021 игрок продлевает контракт с клубом и на этот раз в качестве капитана команды.

Карьера в сборной 
3 сентября 2015 года дебютировал за национальную сборную Афганистана в товарищеском мачте против Таиланда (0:2).
25 марта 2016 вышел в стартовом составе против Японии (0:5), провёл на поле 90 минут и был признан лучшим игроком своей сборной.

Голы Мухаммада за сборную

Личная жизнь 
Старший брат футболиста Амира Мухаммада.

В 2012 году женился. В конце сентября 2013 года родился сын Адам. 21 сентября 2014 года родилась дочь.

Достижения 
 «Анжи»
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2012/13
 Финалист Кубка России : 2012/13
 «Мазия»
 Чемпион Мальдив: 2019/20

Статистика выступлений

Клубная статистика 
По состоянию на 28 апреля 2022 года.

Примечания 

Футболисты России
Футболисты Афганистана
Игроки сборной Афганистана по футболу
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Анжи-2»
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «АФК Эскильстуна»
Игроки ФК «Кармиотисса»
Игроки ФК «Мазия»
Игроки ФК «Гокулам Керала»